Мустафаєв Агахусейн Тебріз-огли (1989) — азербайджанський борець вільного стилю.
 Мустафаєв Арсен Ісмаїлович (1982) — український футболіст кримськотатарського походження, півзахисник.
 Мустафаєв Джаваншир Байрамович — капітан поліції України, учасник російсько-української війни.
 Мустафаєв Ескендер Аметович (1981) — український плавець, майстер спорту міжнародного класу, чемпіон Літніх Паралімпійських ігор 2012 року.
 Мустафаєв Імам Дашдемір огли (1910—1997) — радянський та азербайджанський партійний діяч, Перший Секретар ЦК Компартії Азербайджанської РСР.
 Мустафаєв Махмуд Азер огли — старший викладач кафедри Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, заслужений працівник фізичної культури і спорту України.
 Мустафаєв Руслан Адиль огли — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мустафаєв Сервер Рустемович (1986) — кримський правозахисник, координатор «Кримської солідарності», політв'язень
 Мустафаєв Фейруз Раджаб огли (1933-2018) — азербайджанський політик, виконувач обов'язків Прем'єр-міністра Азербайджану (1992).
 Мустафаєв Фемій Мансурович (1952) — український співак кримськотатарського походження, народний артист України.
 Мустафаєв Халіл Джелілович (1935—2000) — український політик кримськотатарського походження, член Меджлісу кримськотатарського народу, депутат ВР Криму.

 Гюллен Мустафаєва (1919—1994) — радянський художник, заслужений артист Азербайджанської РСР (1973).
 Мустафаєва Наталія Василівна (1985) — українська і азербайджанська веслувальниця. Майстер спорту України.

Примітки